{{Info/Álbum
 |nome          = Clara Sandroni
 |tipo          = estúdio
 |artista       = Clara Sandroni
 |lançado       = 1989
 |gênero        = MPB
 |idioma        = Português
 |formato       = LP
 |gravadora     = Kuarup
 |último_álbum  = Daqui1987
 |próximo_álbum = É Sim, Sinhô1999
}}Clara Sandroni'' é um álbum da cantora brasileira Clara Sandroni, lançado em 1989.

Faixas 
 "Guardanapos de Papel" - Carlos Sandroni / Léo Masliah
 "Homenagem ao Malandro" - Chico Buarque
 "Um Índio" - Caetano Veloso
 "Super Homem" - Gilberto Gil
 "Falta Um Pé" - Luciana Sandroni / Carlos Sandroni
 "Santa Clara Clareou" - Dorival Caymmi
 "Clube da Esquina" - Márcio Borges / Lô Borges / Milton Nascimento
 "Vela no Breu" - Sérgio Natureza / Paulinho da Viola
 "Na Asa do Vento" - Luiz Vieira / João do Vale
 "E Daí" - Ruy Guerra / Milton Nascimento
 "Arraial da Ajuda - Yuri Popoff

Álbuns de 1989
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa